Dampfmaschinenhaus ist der Name folgender Bauwerke in Potsdam:
 das Dampfmaschinenhaus für Sanssouci an der Neustädter Havelbucht, auch Moschee genannt
 das Dampfmaschinenhaus im Park Babelsberg